Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség metodista egyház
MET-csoport energiakereskedelmi vállalatcsoport
Metropolitan Művészeti Múzeum a New York-i múzeum népszerű rövidített neve